Филиппа Йорк (; до изменения пола в июне 2017 года Роберт Миллар, ; род. 13 сентября 1958, Глазго, Великобритания) — британский шоссейный велогонщик, выступавший с 1980 по 1995 год.

Карьера 
Является одним из самых успешных британских велогонщиков. Он стал «горным королём» Тур де Франс 1984 года где финишировал четвёртым в общем зачёте. Этот успех стал первым для британских велогонщиков на Тур де Франсе и был превзойдён спустя более 20 лет, когда Брэдли Уиггинс занял третье место в общем зачёте на Тур де Франс 2009 года. Всего принял участие на Тур де Франс одиннадцать раз, из которых восемь раз добирался до финиша.

В 1987 году занял второе место на Джиро д’Италия, а также лучшим в горной классификации. Это был самый высокий результат для британцев на Джиро д'Италия, пока Крис Фрум не выиграл гонку 2018 году. Он также становился вторым в общем зачёте на Вуэльта Испании в 1985 и 1986 годах. На Вуэльте 1985 года он лидировал в общем зачёте до предпоследнего этапа и лишился лидерства, как принято считать, в результате сговора испаноязычных команд. Позднее одержал победы на Вуэльте Каталонии (1985), Туре Британии (1989) и Критериуме Дофине Либере (1990).

После завершения карьеры перешёл в журналистику, а также провел год в качестве тренера британской команды по велоспорту. Сократил свои публичные выступления в 2000 году после враждебных историй о слухах, связанных с изменением пола. А после Игры Содружества 2002 года вообще оставил общественную жизнь.

В 2010-х частично вернулся к журналистике, написав блог для Cyclingnews, а затем время от времени под именем Роберта Миллара писал для других изданий, включая The Guardian. Оставался непубличной фигурой, пока не приняла решение появиться на телевидении и публично раскрыть свою смену пола в 2017 году. На Тур де Франс 2017 года присоединилась к команде комментаторов ITV4.

Включён в Зал славы шотландского спорта (2003) и Зал славы британскго велоспорта (2009)

Достижения 

1976
 1-й Чемпионат Шотландии U-19 в групповой гонке
1978
 1-й  Чемпионат Великобритании по шоссейному велоспорту среди любителей
 1-й Tour of the Peak
 1-й Scottish Hill-Climb Championship
 2-й Premier Calendar
1979
 1-й  Amateur National Road Race Championship
 1-й Merlin Plage Trophy
 1-й Paris-Evreux
 1-й Route de France (Under-23)
 1-й GP de la Ville de Lillers
 1-й GP de la Boucherie
 4-й Чемпионат мира — групповая гонка среди любителей
1980
 8-й Тур Романдии
1981
 5-й Tour de l'Aude
 7-й Тур Романдии
 7-й Критериум Дофине Либере
1982
 2-й Тур де л’Авенир
 7-й Тур Романдии
1983
 1-й на 10-м этапеТур де Франс
 3-й Критериум Дофине Либере
1984
 1-й на 2-ом этапе Тур Романдии
 2-й Тур дю От-Вар
 4-й Тур де Франс
  горная классификация
 1-й на 11-ом этапе
 4-й Midi Libre
 1-й на 4-ом эатпе
 5-й Тур Романдии
 6-й Париж — Ницца
 1-й на 11-ом этапе
 6-й Чемпионат мира — групповая гонка среди любителей
 7-й Вуэльта Каталонии
1985
 1-й  Вуэльта Каталонии
 2-й Вуэльта Испании
 3-й Гран Пьемонте
 4-й Гран-при Валлонии
 6-й Париж — Ницца
 6-й Критериум Интернациональ
 7-й Тур дю От-Вар
 9-й Critérium du Dauphiné Libéré
 10-й Чемпионат мира — групповая гонка среди любителей
 8-й Супер Престиж Перно
1986
 2-й Вуэльта Испании
 1-й на 6-ом этапе
 2-й Тур Швейцарии
 6-й Вуэльта Арагона
 10-й GP d’Isbergues
1987
 2-й Джиро д’Италия
  горная классификация
 1-й на 21-ом этапе
 4-й Тур Романдии
 5-й Льеж — Бастонь — Льеж
 6-й Tour Mediterranean
 7-й Неделя Каталонии
1988
 2-й Bicicleta Vasca
 3-й Критериум Интернациональ
 3-й Льеж — Бастонь — Льеж
 3-й Рут-дю-Сюд
 6-й Вуэльта Испании
 8-й Вуэльта Каталонии
 9-й Париж — Ницца
1989
 1-й  Тур Британии
 3-й Тур Романдии
 1-й на 4-ом этапе
 2-й Критериум Дофине Либере
 1-й Stage 7
 2-й Гран-при Валлонии
 3-й Тур Романдии
 7-й GP Bessèges
 8-й Paris–Camembert
 9-й Гран-при де Америк
 10-й Тур де Франс
 1-й Stage 10
1990
 1-й  Критериум Дофине Либере
 1-й на 4-ом этапе Тур Романдии
 2-й Тур Швейцарии
 2-й Тур Британии
 4-й Гран-при Плуэ
 4-й Джиро ди Ломбардия
 4-й Вуэльта Андалусии
 7-й GP Rennes
 9-й Флеш Валонь
1991
 2-й Тур Романдии
 2-й Classique des Alpes
 4-й Критериум Дофине Либере
 4-й Тур Британии
 5-й Гран-при де Америк
 5-й Тур Швейцарии
 1-й на 5-ом этапе
1992
 6-й Giro del Lazio
 7-й Гран Пьемонте
 9-й Неделя Каталонии
 9-й Льеж — Бастонь — Льеж
 9-й Тур Британии
1993
 6-й Midi Libre
 7-й Вуэльта Астурии
 9-й Classique des Alpes
1994
 6-й Кубок Плаччи
 7-й Кубок Сабатини
 9-й Tour of Galicia
1995
  Чемпионат Великобритании
 9-й Classique des Alpes

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Великобритании